

Patronyme 

 Adrien Laplace (1909-1992), homme politique français ;
 Basile Laplace (1830-1884), américain d'origine française, il donna son nom à la commune de LaPlace en Louisiane ;
 Bénédicte Laplace, scénariste et créatrice française de séries télévisées ;
 Charles Émile de Laplace (1789-1874), militaire et homme politique français ;
 Cyrille Pierre Théodore Laplace (1793-1875), explorateur maritime français ;
 Georges Laplace (1918-2004), préhistorien français ;
 Margaux Laplace, actrice française ;
 Patrick Laplace (né en 1962), acteur français ;
 Pierre Laplace (né en 1961), acteur français ;
 Pierre-Simon de Laplace (1749-1827), mathématicien, astronome et physicien français ;
 Serge Laplace, dit Benoît Damon (né en 1960), poète et écrivain suisse ;
 Víctor Laplace (né en 1943), acteur, scénariste et réalisateur argentin ;
 Yves Laplace (né en 1958), écrivain suisse.
Nom composé
 Pierre-Louis de Colbert-Laplace (1843-1917), homme politique français.

Toponyme 

 LaPlace, commune de la banlieue de La Nouvelle-Orléans aux États-Unis ;
 La gare de Laplace, à Arcueil, en France ;
 L'avenue Laplace, à Arcueil, en France ;
 La rue Laplace, voie du  de Paris ;
 Le Promontorium Laplace, promontoire montagneux situé au bord des Montes Jura dans la Mare Imbrium, sur le côté de la Lune.
(les trois derniers sont nommés d'après le savant Pierre-Simon de Laplace)

Science 
(tous nommés d'après le savant Pierre-Simon de Laplace)
 La constante limite de Laplace
 L'équation de Laplace
 La transformation de Laplace, la transformée bilatérale de Laplace et la transformée inverse de Laplace
 La formule de Laplace dans le calcul des déterminants
 La méthode de Laplace
 Le nombre de Laplace
Le coefficient de Laplace en thermodynamique
 Le plan de Laplace
 La force de Laplace en électromagnétisme
 Le démon de Laplace, expérience de pensée proposée par Laplace
 
 La loi de Laplace pour la capillarité
 La loi de Laplace en thermodynamique
 La loi de Laplace en probabilités et statistiques
 L'opérateur de Laplace-Beltrami
 Le théorème de Moivre-Laplace
 La loi log-Laplace

Autres 
 L'Institut Pierre-Simon-Laplace est une fédération de six laboratoires dont le siège est à Guyancourt.
Laplace, Unité mixte de recherche 5213 du CNRS.
 La Place : roman d’Annie Ernaux.
 La frégate météorologique Laplace heurtée par une mine magnétique allemande datant de la Deuxième Guerre mondiale qui explosa en Baie de la Fresnaye (près du Cap Fréhel) le .
Le Laplace (Q111), un sous-marin de la Marine nationale.
 Le Laplace, bâtiment hydrographique de la Marine nationale.

Voir aussi 

 
 
 
 
 Delplace

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme